Сулима Іван — військовий діяч XVII століття, гетьман нереєстрових запорізьких козаків.
 Сулима Іван Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, переяславський і білоцерківський полковник.
 Сулима Іван Степанович — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, гельмязівський сотник.
 Сулима Іван Федорович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII—XVIII століть, генеральний хорунжий, наказний гетьман, переяславський полковник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок